Натуральне число 1767
 1767 рік до нашої ери
 1767 рік нашої ери